A Hori ókori egyiptomi név. Jelentése: „Hóruszhoz tartozó”. Híres viselői:

 Szeuadzskaré Hori, a XIII. dinasztia egyik uralkodója
 Hori, Anhur főpapja II. Ramszesz uralkodása alatt (XIX. dinasztia)
 Hori, Ámon főpapja II. Ramszesz uralkodása alatt, talán előzővel azonos
 Hori, Ozirisz főpapja II. Ramszesz uralkodása alatt (XIX. dinasztia)
 Hori, Ptah főpapja II. Ramszesz uralkodásának végén (XIX. dinasztia)
 Hori, előző fia, vezír a XIX.-XX. dinasztia idején
 Hori, Kús alkirálya Sziptah uralkodása alatt (XIX. dinasztia)
 Hori, előző fia, szintén Kús alkirálya
 Hori, Ozirisz főpapja III. Ramszesz alatt (XX. dinasztia)
 Az Anastasi I. papirusz szerzője

Egyéb
 8500 Hori kisbolygó

Ókori egyiptomi nevek